Zawadzky ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Zawadzky († 1818), preußischer Landrat
 Heinrich von Zawadzky (1758–1820), preußischer Generalmajor
 Richard von Zawadzky, preußischer Landrat
 Wolf von Zawadzky (1907–2000), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr

Siehe auch:
 Zawadzki
 Zawadski
 Sawadski
 Sawatzky
 Sawatzki